Wimbledon 2013 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 18 a 20 czerwca na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w Londynie.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Faza główna

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Wimbledon 2013
Wimbledon – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet